Ньясс, Ниасс () — фамилия.